

Geografia
 Australia
 Albury – città del Nuovo Galles del Sud
 Canada
 Albury – località dell'Ontario
 Nuova Zelanda
 Albury – località della regione di Canterbury
 Regno Unito
 Albury – villaggio e parrocchia civile dell'Oxfordshire
 Albury – villaggio e parrocchia civile dello Hertfordshire
 Albury – villaggio e parrocchia civile del Surrey

Persone
 Charles Donald Albury – militare statunitense
 James Albury – giocatore di baseball australiano
 Kenneth Albury – velista bahamense
 Terry J. Albury – ex agente FBI statunitense, condannato in seguito a whistleblowing
 Vic Albury – giocatore di baseball
 William Albury – calciatore inglese

Marina
 HMS Albury